Пасеря () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фрумушань.
 Пасеря () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Бренешть.